Five Days kan syfta på:

 Five Days (film) – brittisk film från 1954 regisserad av Montgomery Tully
 Five Days (TV-serie) –  brittisk TV-serie från 2007–2010